Nebo Booklab Publishing — українське видавництво ілюстрованої художньої та фентезі літератури. Видавництвом було видано як книжки невідомих авторів, так і бестселери, оформлені українськими ілюстраторами.

Про видавництво 
Видавництво засновано 2015 року Іриною та Валерією Івановими на базі Nebo Art Gallary, воно спеціалізується на випуску книг у стилі фентезі та класичній літературі.

Серед видань: книжки Філіпа Пуллмана, Джо Аберкромбі, Андрія Новіка, Брендона Сандерсона, Джея Крістофа та Аннет Марі.

Протягом 2015—2020 було видано 101 найменування книг накладом 171 тис.

Філіп Пулман українською 
Було перекладено та видано українською три серії кинг англійського письменник-фантаста сера Філіпа Пулмана.

Трилогія «Темні матерії» 
«Темні матерії» — третя в рейтингу найулюбленіших книг британців за версією BBC (2003).

 Північне сяйво (в США вийшла за назвою «Золотий компас»)
 Магічний ніж

Тетралогія «Таємниця Саллі Локгарт» 

 «Рубін в імлі»
 «Тінь на Півночі»
 «Тигр у криниці»
 «Олов'яна принцеса»

Трилогія «Книга Пилу» 

 «Чарівна Дикунка» (приквел до оригінальної трилогії)
 «Таємна спільнота» (сиквел до оригінальної трилогії)

Соціальні проєкти 
Свою соціальну місію видавництво втілює у рамках проєкту «Маєчка»: навчає дітей гуманного ставлення до безхатніх тварин, співпрацює з благодійними фондами та підтримує притулки для тварин.

Заснована на реальних подіях, перша книжка видавництва «Nebo» «Маєчка» про безпритульного собаку, якому пощастило знайти сім'ю, переросла у соціальний проєкт видавництва. Мета проєкту — популяризація гуманного поводження з тваринами серед дітей. У цікавому для дітей форматі книга вчить тому, що давати безпритульним тваринам прихисток не страшно і необхідно.

У видавництві «Nebo Booklab Publishing» вийшло 4 книги серії: «Маєчка», «Маєчка. Святкове видання», «Розшукується Зіна», «Абетка від Маєчки».

Нагороди 
 Книжка року 2018 — за книжку «Зоряна ніч Ван Гога» в номінації «Пізнавальна книжка»
 Книжка року 2018 — за книжку «Таємний сад» в номінації «Твори для дітей молодших класів»
 Книжка року 2019 — за книжку «Мама» в номінації «Підліткова та юнацька література»
 Короткий список премії «Найкращий книжковий дизайн 2017» від Книжкового арсеналу за еко-книжку «Розшукується Зіна»

Посилання 
 Сайт видавництва 
 Секрети створення дитячих книжок — Юлія Лактіонова у програмі Книга.ua 
 Юлія Лактіонова на телеканала «Ранок» про видавництво

Примітки 

Видавництва
Українські видавці
Дитяча література
Видавництва Києва